Заселье — название населённых пунктов.


Белоруссия 
 Заселье — деревня в Речицком районе Гомельской области.

Россия 
 Заселье — деревня в Марёвском районе Новгородской области.
 Заселье — деревня в Осташковском районе Тверской области.

Украина 
 Заселье — посёлок в Жовтневом районе Николаевской области.

Другое 
 Заселье — вариант перевода страны Шир в Средиземье.